Kinsbergen ist der Familienname folgender Personen:

 Andries Kinsbergen (1926–2016), belgischer Hochschullehrer, Politiker und langjähriger Gouverneur der Provinz Antwerpen
 Jan Hendrik van Kinsbergen, Graf von Doggersbank (1735–1819), niederländischer Admiral